Henryk Mandelbaum, un des derniers survivants du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau.
 J. Mandelbaum, découvreur de l'effet Mandelbaum.
 Jacques Mandelbaum, journaliste et critique cinématographique.
 Maurice Mandelbaum, philosophe américain.
 Arié Mandelbaum, peintre belge, né en 1939.
 Pili Mandelbaum, illustratrice belge.
 Stéphane Mandelbaum (1961-1986), peintre néo-expressionniste belge, fils d'Arié et Pili Mandelbaum ci-dessus.

Patronyme germanique